Досрочные выборы губернатора Сахалинской области состоялись в Сахалинской области 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Губернатор избирался сроком на 5 лет. Победу в первом туре одержал временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко.

Предшествующие события 
Предыдущие выборы губернатора Сахалинской области прошли в 2015 году. На них с результатом 67,8 % голосов победил Олег Кожемяко.

26 сентября 2018 года Кожемяко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Обязанности губернатора стала исполнять председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

7 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. 10 декабря Лимаренко объявил о намерении выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах в качестве самовыдвиженца.

21 февраля 2019 года Сахалинская областная дума приняла поправки в Закон Сахалинской области «О выборах губернатора Сахалинской области», благодаря которым была введена процедура самовыдвижения.

Ключевые даты 
 5 июня 2019 года опубликован расчёт числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
 6 июня Сахалинская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2019 года (единый день голосования).
 7 июня опубликован расчёт числа подписей депутатов, необходимых для регистрации кандидата.
 11 июня постановление о назначении выборов было опубликовано.
 с 12 июня по 1 июля — период выдвижения кандидатов.
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 по 11 июля — представление документов для регистрации кандидатов, к заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов.
 7 сентября — день тишины.
 8 сентября — день голосования.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
В Сахалинской области кандидаты могут выдвигаться политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, или в порядке самовыдвижения. Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны представить подписи 0,5 % избирателей, зарегистрированных на территории области (от 1884 до 2072 подписей).

Каждый кандидат при регистрации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Муниципальный фильтр 
В Сахалинской области кандидаты должны собрать подписи 10 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях городских округов. По расчёту избиркома, каждый кандидат должен собрать от 30 до 32 подписей депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав не менее чем 14 городских округов области.

Кандидаты

Результаты 
11 сентября Избирательная комиссия Сахалинской области подвела окончательные результаты выборов. Губернатором избран Валерий Лимаренко. 12 сентября Лимаренко вступил в должность губернатора и назначил членом Совета Федерации Григория Карасина, который до 10 сентября был статс-секретарём — заместителем министра иностранных дел.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Сахалинской области.
 Досрочные выборы губернатора Сахалинской области 8 сентября 2019 года. Избирательная комиссия Сахалинской области.
 Досрочные выборы Губернатора Сахалинской области. ГАС «Выборы».

Выборы глав субъектов Российской Федерации
Выборы в Сахалинской области
Сахалинская область